A Serie A 1954–1955-ös szezonja volt a bajnokság 52. kiírása. A bajnokságban 18 csapat vett részt, a győztes az AC Milan lett. Érdekesség, hogy a szezon végén nem az utolsó 2 helyezett, hanem a második Udinese és a tizenkettedik Catania esett ki az élvonalból, korrupciós botrány miatt.

Végeredmény

Bajnokcsapat 

 Lorenzo Buffon (32 mérkőzés)
 Arturo Silvestri (26)
 Francesco Zagatti (24)
 Nils Liedholm (28)
 Cesare Maldini (27)
 Mario Bergamaschi (32)
 Jorgen Leschly Sorensen (30)
 Eduardo Ricagni (26)
 Gunnar Nordahl (33)
 Juan Alberto Schiaffino (27)
 Amleto Frignani (26)

Tartalékok: Eros Beraldo (18), Alfio Fontana (13), Albano Vicariotto (12), Franco Pedroni (10), Valentino Valli (7), Riccardo Toros (2), Sandro Vitali (1).

Edzők: Bela Guttman (1955 februárjáig) és Ettore Puricelli (1955 februárjától).

Góllövőlista 

 27 gól: Gunnar Nordahl (Milan)
 20 gól: Lorenzo Bettini (Udinese)
 17 gól: Luigi Pivatelli (Bologna)
 15 gól: Juan Alberto Schiaffino (Milan)
 11 gól: Helge Bronèe (Juventus)

Eredmények

Lásd még 

 Serie B 1954-55
 Serie C 1954-55
 Quarta Serie 1954-55

Jegyzetek 

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1